Grindon est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Leopold Hartley Grindon (1818-1904), professeur et botaniste anglais

Toponyme

Grindon, village du comté de Durham
Grindon, village du Staffordshire
Grindon, banlieue de Sunderland, Tyne and Wear

Voir aussi 

Homonymie de toponyme